Pignon kan syfta på:

Geografi

Haiti 

 Pignon (kommun), Nord, 
 Pignon (ort), Nord,

Italien 

 Pignone, kommun, Ligurien, Provincia di La Spezia,